Тракторострой, тракторстрой:

Тракторострой 
 Тракторострой — посёлок в Ленинском районе Волгоградской области.

Тракторстрой 
 Тракторстрой — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги в г. Челябинске
 Тракторстрой — названия в годы индустриализации в СССР тракторостроительных заводов страны (Харьковского, Сталинградского, Челябинского (также Челябтракторстрой, ЧТС), в основном в годы их строительства) и приуроченных к ним объектов, к примеру колхозов (см. также Ертуганово). 
 «Тракторстрой» — поэма М. Шеремета.
 «Тракторстрой» — литературный сборник Молчанова.

Примечания